Johann Bacmeister ist der Name folgender Personen:

* Johann Bacmeister der Ältere (1563–1631), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Bacmeister der Jüngere (1624–1686), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann von Bacmeister (1657–1711), deutscher Rechtswissenschaftler und Reichshofrat
 Johann Bacmeister (Mediziner) (1680–1748), deutscher Mediziner sowie Baden-Durlachscher Rat und Leibarzt
 Johann Christian Bacmeister (1662–1717), deutscher Verwaltungsjurist und Kanzleidirektor in Celle
 Johann Vollrath Bacmeister (1732–1788), deutscher Historiker und Bibliothekar an der russischen Akademie der Wissenschaften